— железнодорожная станция на линиях Фукутосин, Юракутё и Тодзё расположенная в городе Вако префектуры Сайтама. Станция обозначена номером F-01 на линии Фукутосин и Y-01 на линии Юракутё. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История
 1 февраля, 1934: Станция открывается на линии Тобзё под названием .
 21 июля, 1934: Название станции начинают писать на кандзи (新倉駅).
 1 октября, 1951: Станция переименована в .
 20 декабря, 1970: Получила своё нынешнее название.
 25 августа, 1987: Линия Юракутё проходит через станцию.
 14 июня, 2008: Линия Фукутосин проходит через станцию.

Планировка станции

Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tobu Railway: Станция Вакоси  
 Tokyo Metro: Станция Вакоси